

Patronyme 

 Adiel de Oliveira Amorim (1980-), footballeur brésilien ;
 Bruno Amorim Lazaroni (1980-), footballeur brésilien ;
 Celso Amorim (1942-), homme politique brésilien ;
 Eduarda Amorim (1986-), handballeuse brésilienne ;
 Enrique Amorim (1900-1960), écrivain uruguayen ;
 João Alberto Ramalho Amorim (1990-), entrepreneur ;
 Jorge de Amorim Campos, dit Jorginho (1964-), footballeur brésilien ;
 Jorge Luiz de Amorim Silva (1979-), footballeur brésilien ;
 Luis Tavares Amorim (1977-), coureur cycliste brésilien ;
 Maria do Nascimento da Graça Amorim, femme politique santoméenne ;
 Rúben Amorim (1985-), footballeur brésilien ;
 Sebastião Amorim Gimenez (1925-), joueur brésilien de basket-ball ;
 Valberto Amorim dos Santos (1973-), footballeur brésilien ;
 Vicente Amorim (1966-), réalisateur brésilien.

Toponyme 

 Amorim, localité de la commune de  (Portugal) ;
 (58214) Amorim, astéroïde de la ceinture d'astéroïdes du système solaire.